Villa Clara steht für:

 Villa Clara (Entre Ríos), Ort im Departamento Villaguay, Argentinien
 Provinz Villa Clara, Provinz in Kuba
 Villa Clara, anderer Name der Villa Glückauf, Villa in Radebeul, Sachsen
 Villa Clara (Fußballauswahl), Kubanische Fußballmannschaft
 Villa Clara (Volleyball), Kubanische Volleyballmannschaft